Order Waleczności (Afganistan)
 Order Waleczności (Albania)
 Order Waleczności (Bułgaria)
 Order Waleczności (Etiopia)

Zobacz też 
 Medal Waleczności
 Krzyż Waleczności